MMS puede referirse:

 al servicio de mensajería multimedia (del inglés multimedia messaging service), un sistema para enviar mensajes multimedia entre teléfonos móviles;
 a Microsoft Media Services, un protocolo para hacer streaming de contenidos multimedia;
 a Especificación de mensajes de fabricación (del inglés manufacturing message specification), un estándar ISO 9506 utilizado en la industria;
 al suplemento mineral milagroso (del inglés miracle mineral supplement), un tipo de disolución de clorito de sodio.

Siglas de informática